Aartsbisdom Utrecht (rooms-katholiek)
 Aartsbisdom Utrecht (oudkatholiek)

Zie ook
 Sticht Utrecht - voormalig wereldlijk gebied van de bisschop van Utrecht